Az anabaszisz görög szó jelentése „menetelés a partról az ország belsejébe”. (Ellentéte a katabaszisz.) Anabaszisz címen legalább három ókori klasszikus mű ismeretes:

Anabaszisz, a görög író és hadvezér Xenophón (Kr. e. 431 – Kr. e. 360) műve a perzsa ifjabb Kürosz hadjáratáról bátyja, II. Artaxerxész ellen, illetve a Tízezrek néven híressé vált görög zsoldossereg vándorlásáról.
Anabaszisz, Szophainetosz elveszett műve, ugyancsak a küroszi hadjáratról és a tízezrekről.
Anabaszisz, Flavius Arrianus (92–175) műve Nagy Sándorról.

Más jelentései:
Saint-John Perse (1887–1975) francia költő egyike verseskötete
Anabasis, sivatagi bozótfaj
Anabaszii, ókori görög vagy római lovasfutárok
„Szibériai anabaszisz” néven emlegetik néha a Csehszlovák Légió vándorlását az oroszországi polgárháború idején